Thesing ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Thesing (1879–1956), deutscher Biologe, Autor und Übersetzer von populärwissenschaftlicher Literatur
 Ernst Thesing (1874–1954), deutscher Arzt, Schularzt, Stadtverordneter und Stadtrat
 Jan Thesing (1924–2018), deutscher Chemiker und Manager
 Josef Thesing (* 1937), deutscher Politiker und Autor
 Matthias Thesing (* 1965), deutscher Schachspieler
 Paul Thesing (1882–1954), deutscher Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Desing